Эялет или пашалык Эрзурум () — административно-территориальная единица Османской империи. Существовал в 1533—1867 годах с площадью 29,690 км². Образовался в результате османских завоеваний на Кавказе. В 1867 году преобразован в вилайет Эрзурум.

История 
Располагалось в пределах старинного Армянского царства. Впоследствии была частью Румского султаната, Ак-Коюнлу и Персии. В 1514 году османский султан Селим I Явуз в битве под Чалдыраном победил персидскую армию и захватил Эрзурум. Сначала сделал его санджаком в составе Диярбекирского бейлербейства. В 1533 году Эрзурумский санджак преобразован в самостоятельное бейлербейство (с 1590 года является эялетом). Вскоре здесь была внедрена тимарная система.

Эрзурумский эялет играл важную роль в сохранении османской власти в Армении и юго-западном Кавказе. Отсюда обычно начинались походы османов против персидских гарнизонов в Карабахе и Нахичевани. Обычно эрзурумский паша взаимодействовал с карским пашей в войнах на Кавказе.

В 1622 года глава эялета Абаза-паша поднял восстание в Эрзуруме против засилья янычар. Абаза-паша фактически стал самостоятельным правителем и даже помогал персидскому шаху Аббасу I, который воевал с Османской империей. Также делал попытки расширить власть на соседние пашалыки, однако тщетно. В 1628 году Абазу-пашу победил и пленил великий визирь Хосров-паша.

В 1730 году во время очередной турецко-персидской войны эялет с городом Эрзурум захватил персидский полководец Надир-шах. Лишь в 1735 году удалось вернуть провинцию в состав империи. В 1770 году на некоторое время эрзурумский пашалык снова становится независимым, воспользовавшись поражениями султанского войска в войне с Российской империей и восстановлением мощи Персии на Кавказе. Впрочем до 1772 года власть Стамбула здесь восстановлено. Это позволило предупредить в 1774 году наступление персов на этот эялет.

В дальнейшем Эрзурумский эялет превратился в важную базу в противостоянии с Российской империей и Персией. В 1821 году во время новой войны с последнего персидский главнокомандующий Аббас-Мирза захватил эялет и крепости, нанеся тяжёлое поражение османскому войску в битве под Эрзурумом. После Эрзурумского мирного договора 1823 года эялет был возвращён в состав Османской империи. Только новый Эрзурумский договор 1847 года установил длительный мир между Персией и Османской империей, определив границы, в том числе и Эрзурумского эялета.

Вместе с тем большей угрозой для существования пашалыка стали действия Российской империи. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов Иван Паскевич на Эрзурумской равнине нанёс сокрушительное поражение османским войскам, захватив весь эялет вместе с Эрзурумом, что на то время уже представляла мощную крепость. По Адрианопольскому мирному договору 1829 года Эрзурум был возвращён Османской империи, а пять тысяч армянских семей переселились в Российскую империю.

В 1867 году Эрзурумский эялет был преобразован в вилайет с этим же названием.

Структура 
В течение конца XVI — всего XVII века провинция Эрзурум состояла из 12 санджаков: Эрзурум, Мамар (Аргуван), Инкая, Тортум, Пюлюмюр, Феман, Малазгирт, Гинис, Испир, Пасинлер, Киги, Шебинкарахисар.

После неудачных войн с Персией и Россией в XIX веке количество санджаков сократилось до 6: Эрзурум, Кемах, Шебинкарахисар, Маден, Эрзинджан, Гюмюшхане.

Население 
Длительное время основу составляли армяне и тюркские племена, частично персы. Вследствие различных войн до середины XIX века здесь преобладали турки. Впрочем оставались сельские анклавы армян и курдов. Существовали поселения туркоманов.

Социальное положение 
Существовало 5159 тимаров и 120 зеаметов. Во времена подъёма эялет мог выставить войско в 3055 сипахов (не считая отрядов, нанятых на средства пашей и сандажкбеев). Доход от хаса бейлербея (впоследствии паши) составил 1 млн. 214 тыс. акче. Доходы санджакбеев колебались от 100 до 320 тыс. акче.

Экономика 
Основу составляло скотоводство, частично животноводство. Некоторое развитие получили ремёсла. Впрочем основной выгоду эялет имел от транзитной торговли. Здесь были возведены многочисленные караван-сараи, где останавливались торговцы, двигавшиеся Шёлковым путём из Китая через Персию в Стамбул. Паши обеспечивали защиту караванов, надлежащее обустройство торговцев и рынков. Больше всего их возвышение происходило во 2-й половине XVI века и в 1650—1700 годах. Впрочем, статус крупного торгового города Эрзурум сохранил до 1770-х годов.

Источники 
 Hakan Özoğlu (2005). Osmanlı devleti ve Kürt milliyetçiliği. Kitap Yayinevi Ltd. p. 77. ISBN 978-975-6051-02-3
 GHADERI-MAMELI Soheila, " L’histoire mouvementée des frontières orientales de la Turquie ", Confluences Méditerranée, 2/2005 (N°53), p. 91-102
 Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters (2009-01-01). Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase Publishing. p. 315. ISBN 978-1-4381-1025-7

Примечания 

Появились в 1533 году
Исчезли в 1867 году
Эялеты Османской империи
История ила Эрзурум